Een verkeersweg:
N366 (België)
N366 (Frankrijk)
N366 (Nederland), zie Provinciale weg 366
N366 (Zwitserland)